Энипей может означать:
 Энипей — в древнегреческой мифологии речной бог.
 Энипей — река в Фессалии, ныне Энипефс, приток Пиньоса.
 Энипей — река в Элиде, ныне Энипеас (приток Алфиоса).
 Энипей — река в Македонии, берущая начало на горе Олимп и впадающая в залив Термаикос, ныне Энипеас (река, впадает в залив Термаикос).